Okraj Krdžali () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 152.808 prebivalcev na 3.209 km² površine. Glavno mesto okraja je Krdžali.

Upravna delitev 
Okraj Krdžali je razdeljen na 7 občin.

Mesta 
Ardino, Džebel, Krdžali, Krumovgrad, Momčilgrad

Demografska slika
Razvoj prebivalstva

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije